Гильман — еврейская фамилия патронимического происхождения. Известные носители:

 
 Гильман, Аркадий Моисеевич (1913—2013) — советский, российский и канадский шахматист.
 Гильман, Залман Давидович (род. 1929) — учёный-зоотехник.
 Гильман, Михаил Яковлевич (1894—1956) — советский архитектор в области строительства библиотечных зданий.
 Гильман, Симха (более известен как Сидни Хилмен, ; 1887—1946) — американский профсоюзный деятель.